North Bend (literalmente, «Curva al Norte») es el nombre de varias localidades de Estados Unidos:
 North Bend (Indiana);
 North Bend (Nebraska);
 North Bend (Ohio);
 North Bend (Oregón);
 North Bend (Washington);
 North Bend (Wisconsin).